Ретрогра́д ( — букв. идущий назад):
 Ретроград — реакционер.
 Ретроград (фильм)

Примечания